Ральф Цумдик (; 10 мая 1958, Мюнстер, ФРГ) — немецкий футболист, тренер.

Биография 
Будучи футболистом выступал на позиции вратаря. Почти всю свою карьеру провел в «Бохуме», за который Цумдик провел девять сезонов в Бундеслиге. В 1988 году во время одного из матчей голкипер взялся пробить пенальти. С одиннадцатиметровой отметки он переиграл легендарного вратаря «Нюрнберга» Андреаса Кёпке. Этот гол стал для него единственным в карьере. Вызывался во вторую и олимпийскую сборную Германии.

Закончив играть, Цумдик вошел в тренерский штаб «Бохума». С 1999 по 2001 год он самостоятельно руководил клубом. Ему удалось вывести его в Бундеслигу, однако по ходу неудачного сезона в элите он был уволен. Во второй половине 2003 года немец возглавлял сборную Ганы. На этом посту он сменил соотечественника Буркхарда Цизе. При Цумдике в составе африканцев заиграл будущий лидер «черных звезд» Асамоа Гьян.

Долгие годы специалист работал ассистентом в разных командах у Томаса Долля. Дольше всего немецкий тренерский тандем продержался в венгерском «Ференцвароше». С ним они выигрывали все национальные титулы, спустя годы вернув команду в число сильнейших в стране.

Достижения

Футболиста 
 Финалист Кубка Германии (1): 1987/88.
 Финалист Кубка Интертото (1): 1987.
 Победитель Второй Бундеслиги (1): 1993/94.

Тренера 
 Серебряный призер Второй Бундеслиги (выход в Бундеслигу) (1): 1999/00.

Ассистента 
 Чемпион Венгрии (1): 2015/16.
 Обладатель Кубка Венгрии (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17.
 Обладатель Кубок Лиги Венгрии (1): 2014/15.
 Обладатель Суперкубок Венгрии (2): 2015, 2016.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Footballfacts
 Профиль на сайте Матч ТВ

Футболисты Германии
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки ФК «Пройссен» Мюнстер
Игроки ФК «Бохум»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Бохум»
Тренеры ФК «Асанте Котоко»
Тренеры сборной Ганы по футболу
Тренеры ФК «Генчлербирлиги»